Шпалозаво́да — посёлок в городском округе Бор Нижегородской области России.

География 
Расположен в 22 км на северо-восток от Нижнего Новгорода и в 20 км от центра городского округа — города Бор. В посёлке находится остановочный пункт пригородных электропоездов Шпалозавод, в 2 километрах севернее посёлка — железнодорожная станция Каликино.

История 
Посёлок основан в 1934 году в связи со строительством шпалопропиточного завода на новом месте (до этого момента шпалопропиточный завод находился в черте Нижнего Новгорода).

В посёлке проживают в основном работники шпалопропиточного завода. Имеется 8 улиц. Преобладающая застройка — двухэтажные многоквартирные дома.

Единственное крупное предприятие — Каликинский шпалопропиточный завод. На заводе действует узкоколейная железная дорога.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Бор